Гринкруг — еврейская фамилия. Известные носители:
 
 Гринкруг, Ефим Михайлович — советский и российский учёный, один из авторов операционной системы для многопроцессорной ЭВМ М-10.